Binghamton Mets – squadra di baseball statunitense
GCL Mets – squadra di baseball statunitense
Kingsport Mets – squadra di baseball statunitense
Mets de Guaynabo – squadra di pallacanestro portoricana
Mets de Guaynabo – squadra di pallavolo femminile portoricana
Mets de Guaynabo – squadra di pallavolo maschile portoricana
New York Mets – squadra di baseball statunitense
St. Lucie Mets – squadra di baseball statunitense